Ensjön kan syfta på:
Ensjön (tätort), tätort i Norrköpings kommun i Östergötlands län, 

Ensjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ensjön, Småland, sjö i Nässjö kommun och Vaggeryds kommun,  (25,3 ha)
Ensjön (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (4 ha)
Ensjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (2,38 km²)
Ensjön (tätort), tätort vid denna sjö, 
Ensjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (13,8 ha)
Stora Ensjön, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (10,1 ha)
Lilla Ensjön, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Nedre Ensjön, sjö i Köpings kommun, 
Övre Ensjön, sjö i Köpings kommun, 
Ensjön, Uppland, sjö i Tierps kommun,  (35,7 ha)
Ensjön, Hälsingland, sjö i Ånge kommun,  (50,1 ha)
Norr-Ensjön, sjö i Ljusdals kommun,  (13,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn